Матиньон:

 Матиньон, Жак де Гойон (1525—1597) — французский полководец времён Религиозных войн, маршал Франции.

 Матиньон — кантон во Франции, в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор.
 Матиньон — коммуна во Франции, в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор.
 Матиньонский дворец — официальная резиденция премьер-министра французского правительства, расположенная в VII округе Парижа